Ассоциация Женского Футбола России (АЖФР) и ЖФК «Лада» вновь оказались в центре скандала.

На стадии 1/8 финала (!) встретились чемпион России-2002 года «Энергия» (Воронеж) и бронзовый призёр «Рязань», так же в нижний части сетки был и четвёртый клуб Чемпионата России 2002 года (ЦСК ВВС).

А в верхней части сетки реальный конкурент у ЖФК «Лада» (2 место по итогам ЧР 2002 года) появился лишь в финале.

Но скандалы на этом не закончились.

Отборочный тур. 1/16 финала

Итоговая таблица группы «А» 

 — матчи игрались в Калуге. По окончании предварительного раунда победитель должен был играть матч 1/8 финала c клубом «Анненки», но команда «Виктория» покинула турнир из-за плохого качества футбольного поля в Калуге.

Итоговая таблица группы «Б» 

 — матчи игрались в Нижнем Новгороде.

Результаты матчей группы «А»

Результаты матчей группы «Б» 

 на стадии 1/8 финала победитель турнира должен был встретиться с московским «Спартаком», но в связи с расформированием команды вышел сразу в 1/4 финала.

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Ссылки 
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2003 год в женском футболе
Футбол в России в 2003 году